Обюбро () — город в коммуне Яммербугт в Дании. В 1953 было 1188 жителей; в 1960 численность населения увеличилась до 1346 и в 2014 составила 5558 человек. Обюбро был ранее столицей коммуны Хьорринг в Северной Ютландии, но в 2007 стал центром коммуны Яммербугт.

Известные люди
 Хелле Доллерис - датская актриса
 Томас Аугустинуссен - датский тренер и бывший футболист
 Лорс Мортенсен - баскетболист

Города Дании